1.HMNL 1993./94. je bila treća sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 11 momčadi, a prvak je postao klub Sokoli iz Samobora.

Modus natjecanja 
11 momčadi je igralo je dvostrukim liga sustavu. Pobjednička momčad je dobila dva boda za pobjedu, a u slučaju neriješenog rezultata, momčadi su dobile po 1 bod.

Ljestvica

Ostale nagrade 
Najbolji strijelac: Mladen Krmpotić(Desetka Garešnica), 52 gola
Trofej za fair-play: Uspinjača Zagreb

Izvori 
 
 futsalplanet.com
 Jurica Gizdić: MNK Split : optimisti do vrha Europe, Split, 2007.,

Poveznice 
 Hrvatski malonogometni kup 1993./94.

1993./94.